|-
| (22601) 1998 HD124||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22602) 1998 HX124||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22603 Девідоконнор (Davidoconnor)||||19 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22604) 1998 HG138||||21 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22605 Стіврамзі (Steverumsey)||||23 квітня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22606) 1998 HK148||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22607) 1998 HD149||||25 квітня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22608) 1998 JP1||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22609) 1998 JT1||||1 травня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22610) 1998 JK4||||6 травня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| 22611 Ґалеркін (Galerkin)||1998 KB||17 травня 1998||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| 22612 Dandibner||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 22613 Callander||||22 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22614) 1998 KA6||||24 травня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22615) 1998 KB6||||24 травня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| 22616 Bogolyubov||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 22617 Vidphananu||||23 травня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| 22618 Сільва Нортіка (Silva Nortica)||||28 травня 1998||Обсерваторія Клеть||Мілош Тіхі
|-
| 22619 Айшеетц (Ajscheetz)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22620) 1998 KZ26||||23 травня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| 22621 Ларрібартель (Larrybartel)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22622 Стронг (Strong)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22623 Фізіко (Fisico)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22624) 1998 KS34||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22625 Каніпе (Kanipe)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22626 Дженгордінер (Jengordinier)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22627 Авіскарді (Aviscardi)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22628 Майклаллен (Michaelallen)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22629) 1998 KF40||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22630 Велмес (Wallmuth)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22631 Діллард (Dillard)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22632 ДіНовіс (DiNovis)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22633 Фазіо (Fazio)||||22 травня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22634) 1998 MN7||||22 червня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (22635) 1998 MZ11||||19 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22636) 1998 MV13||||25 червня 1998||Вумера||Френк Золотовскі
|-
| (22637) 1998 MR22||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22638 Абдулла (Abdulla)||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22639 Нікентоні (Nickanthony)||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22640 Шалілабена (Shalilabaena)||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22641) 1998 MX34||||24 червня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22642) 1998 NV||1998 NV||15 липня 1998||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (22643) 1998 OB3||||20 липня 1998||Коссоль||ODAS
|-
| 22644 Матейбел (Matejbel)||||27 липня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Петр Правец,Ульріка Баб'якова
|-
| 22645 Rotblat||||26 липня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22646) 1998 OB8||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 22647 Levi-Strauss||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22648) 1998 OG9||||26 липня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22649) 1998 OD12||||27 липня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (22650) 1998 OG12||||29 липня 1998||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (22651) 1998 QW||1998 QW||19 серпня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22652) 1998 QV1||||19 серпня 1998||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (22653) 1998 QW2||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22654) 1998 QA5||||22 серпня 1998||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (22655) 1998 QC7||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22656 Ааронбарроуз (Aaronburrows)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22657) 1998 QN8||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22658) 1998 QQ8||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22659) 1998 QW11||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22660) 1998 QB16||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22661) 1998 QP17||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22662) 1998 QL18||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22663) 1998 QV19||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22664) 1998 QY22||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22665) 1998 QL23||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22666 Джозефчерч (Josephchurch)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22667) 1998 QA26||||25 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (22668) 1998 QF26||||26 серпня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (22669) 1998 QX32||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22670) 1998 QO35||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22671) 1998 QL36||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22672) 1998 QV37||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22673) 1998 QR38||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22674) 1998 QF39||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22675 Девідкон (Davidcohn)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22676) 1998 QS41||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22677) 1998 QY41||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22678) 1998 QB42||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22679 Емідавид (Amydavid)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22680) 1998 QB44||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22681) 1998 QL44||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22682) 1998 QU47||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22683) 1998 QB48||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22684) 1998 QO50||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22685 Домінґез (Dominguez)||||17 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 22686 Mishchenko||||20 серпня 1998||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (22687) 1998 QJ64||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22688) 1998 QB77||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22689) 1998 QQ84||||24 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22690) 1998 QU96||||19 серпня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22691) 1998 QD99||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 22692 Карфрекал (Carfrekahl)||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22693) 1998 QF102||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 22694 Тіндаль (Tyndall)||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22695) 1998 QQ104||||26 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| (22696) 1998 QT105||||25 серпня 1998||Обсерваторія Ла-Сілья||Ерік Вальтер Ельст
|-
| 22697 Манек (Manek)||1998 RM||7 вересня 1998||Обсерваторія Ондржейов||Ленка Коткова
|-
| (22698) 1998 RA5||||10 вересня 1998||Вішнянська обсерваторія||Вішнянська обсерваторія
|-
| (22699) 1998 RU22||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (22700) 1998 RP37||||14 вересня 1998||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

22600